Ріббл — річка в Ланкаширі.

 Рід Ріббл Джеймс Рід Ріббл (англ. Reid James Ribble;  5 квітня 1956, Ніна, Вісконсин) — американський політик-республіканець, член Палати представників.